Hesperolinon är ett släkte av linväxter. Hesperolinon ingår i familjen linväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Linväxter
Hesperolinon